Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2018./19. igrana u tri skupine - "Istok", "Jug" i "Zapad", a sudjelovalo je ukupno 50 klubova.

Istok

Jug

Zapad

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2018./19. 
 2. HNL 2018./19. 
 4. rang HNL-a 2018./19. 
 5. rang HNL-a 2018./19. 
 6. rang HNL-a 2018./19. 
 7. rang HNL-a 2018./19. 
 8. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 3. HNL 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug  
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug 
  

2018-19 
 3